

Топоніми 

 Ваш () — медьє на заході Угорщини.
 Ваш-Марін () — острів в Індійському океані, входить до групи Внутрішніх Сейшельських островів.

Прізвище 
Ваш — угорське () та португальське () прізвище.

 Іван Ваш (1904 — 1966) — український радянський партійний і державний діяч
 Мартон Ваш (1980) — угорський хокеїст, центральний нападник.
 Янош Ваш (1984) — угорський хокеїст, лівий/правий нападник.

 Рікарду Ваш Те (1986) — португальський футболіст, півзахисник.

Угорські прізвища
Португальські прізвища